Die Football League Second Division 1936/37 war die 41. Saison der Football League Second Division als zweithöchste englische Fußballliga. Sie begann am 29. August 1936 und endete am 1. Mai 1937.

Zweitligameister wurde Leicester City und daneben stieg auch der zweitplatzierte FC Blackpool in die Football League First Division auf. Für die beiden Aufsteiger nahmen in der folgenden Zweitligasaison 1937/38 die zwei in der Tabelle unten rangierenden Erstligisten Manchester United und Sheffield Wednesday die Plätze ein. Aus der Second Division absteigen mussten Bradford City und die Doncaster Rovers, wobei beide Vereine fortan in der Nordstaffel Football League Third Division North anzutreten hatten. Anstelle der beiden Vereine nahmen in der folgenden Spielzeit 1937/38 Third-Division-North-Meister Stockport County und aus der Third Division South der Gewinner Luton Town die freien Positionen ein.

Abschlusstabelle

Ergebnistabelle 
In der linken Spalte sind die Heimmannschaften aufgelistet.

Torschützenliste

Literatur 
 Michael Joyce: Football League Players’ Records, 1888 to 1939. SoccerData, Beeston 2002, ISBN 1-899468-63-3.

Weblinks 
 England 1936-37 auf RSSSF.org (englisch)

Einzelnachweise und Fußnoten 

Fußballsaison 1936/37
1936